Jason White kan henvise til flere personer:

 Jason White (singer-songwriter) (født 1967), amerikansk singer-songwriter og multi-instrumentalist
 Jason White (amerikansk fodboldspiller) (født 1980), tidligere quarterback for University of Oklahomas fodboldhold
 Jason White (musiker) (født 1973), guitarist for Green Day and Pinhead Gunpowder
 Jason White (racerkører) (født 1979), amerikansk racerkører
 Jason White (rugby union) (født 1978), skotsk rugby union-spiller
 Jason White (fodboldspiller, født 1971), engelsk fodboldspiller
 Jason White (fodboldspiller, født 1984), engelsk fodboldmålmand
 Jason Christophe White, amerikansk dramatiker
 Jason White, a fiktiv figur fra 2006-filmen Superman Returns